Sacre bezeichnet:

 das französische Wort für die Zeremonie der Krönung
 eine Ballettmusik von Igor Strawinskys, siehe Le sacre du printemps

Sacre oder Sacré ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Sacré, französischer Segler
 Hendrik Sacré (1873–1949), niederländischer Offizier und Luftfahrtpionier
 James Sacré (* 1939), französischer Schriftsteller, Dichter und Literaturwissenschaftler 
 Robert Sacre (* 1989), US-amerikanisch-kanadischer Basketballspieler